Ordem religiosa Pia Sociedade de São Francisco Xavier para as Missões Estrangeiras
 Simplex (telecomunicações) em telecomunicação
 Symphony X - banda estadunidense de metal progressivo
 Sonic X - anime japonês

Desambiguações de siglas